Staatskasse bezeichnet:
 Fiskus, der Staat in seiner Rolle als Wirtschaftssubjekt, umgangssprachlich auch die Finanzverwaltung
 Staatsschatz, besonderer Vorrat an Bargeld und Edelmetallen zur Deckung außergewöhnlicher Staatsausgaben

Siehe auch